Gulliver ist der Name von:

 Dorothy Gulliver (1908–1997), US-amerikanische Schauspielerin
 Philip Gulliver (1921–2018), britisch-kanadischer Anthropologe
 Stuart Gulliver (* 1959), britischer Bankier
 Trina Gulliver (* 1969), britische Dartspielerin

 Lemuel Gulliver, Titelheld in Jonathan Swifts Roman Gullivers Reisen
 Gulliver, Radiosendung des SFB III von Johannes Wendt
 Die Gulliver-Taschenbuchreihe von Beltz & Gelberg
 Gulliver-Nunatak, Nunatak im Grahamland, Antarktika